Michael Devlin ist der Name folgender Personen:

* Michael Devlin (Sänger) (* 1942), US-amerikanischer Opernsänger (Bassbariton) 
 Michael Devlin (Footballspieler) (* 1969), US-amerikanischer American-Football-Spieler und -Trainer 
 Michael Devlin (Fußballspieler) (* 1993), schottischer Fußballspieler